Muziek:
 Killing Floor (nummer), een nummer van bluesmuzikant Howlin' Wolf.
 Killing Floor (Bruce Dickinson), een nummer van Bruce Dickinson's album The Chemical Wedding uit 1998.
 Killing Floor (Body Count), een nummer van Body Count. Album: Body Count, 1992.
 Killing Floor (band), een Engelse band met Rod de'Ath en Lou Martin.
 Killing Floor (Amerikaanse band), een Amerikaanse band uit de jaren 90

Overig:
 Killing Floor (computerspel), een computerspel uit 2009.